Enagrundet (Kalix), een Zweeds eiland
Enagrundet (Luleå), een ander Zweeds eiland